Би́елик () — словацкая фамилия. Известные носители:

  (1939—1984) — словацкий фотограф.
 Биелик, Пальо (1910—1983) — словацкий актёр, режиссёр и сценарист.
  (род. 1928) — словацкий биохимик.